est une expression anglaise qui peut faire référence à :

, chanson des  publiée sur un 45-tours en ;
 , album compilation des Beatles produit aux États-Unis le ;
 , album de Wilson Pickett sorti en .